E-Modell ist eine Bezeichnung für
 ein von der ITU unter G.107 standardisiertes Modell zur Bewertung von Sprachqualität
 Mercedes-Benz E-Klasse
 einen Hersteller von Modellbahnelektronik E-Modell (Unternehmen)

Siehe auch:
 Modell E (Begriffsklärung)
 E-Klasse (Begriffsklärung)
 E-Reihe
 E-Serie (Begriffsklärung)
 E-Type